Анатолий Ржанов:
 Ржанов, Анатолий Васильевич (1920—2000) — советский и российский учёный, крупнейший специалист в области полупроводниковой микроэлектроники и физики поверхности полупроводников. Академик АН СССР и РАН.
 Ржанов, Анатолий Иванович (1894—1953) — советский артист театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1949).